Mandriva 2009 est le nom donné à la  de la distribution Linux Mandriva Linux. Elle est disponible depuis le  et est le prédécesseur de Mandriva 2009 Spring. 

Cette version comporte bon nombre de nouveautés, tels que KDE 4 ou Gnome 2.24, mais également des améliorations techniques. Le système est globalement plus réactif et plus rapide.. La prise en charge des ultra-portables a été amélioré ainsi que la prise en charge matérielle du wifi.  Apparaît également pour la première fois la fonctionnalité LiveUpgrade dans l'outil de mise à jour de Mandriva permettant de mettre à jour automatiquement une version  2008 Spring installée vers la version 2009 et les versions suivantes.

Nouveaux composants et logiciels de base 

Elle est dotée d'une mise à jour de chacun de ses logiciels : 
 Noyau Linux 2.6.27
 GNOME 2.24
 KDE 4.1.2 et 3.5.10
 OpenOffice.org 3.0.3
 Mozilla Firefox 3.0
  GCC 4.3
 Compiz Fusion 0.7.8
 VirtualBox 2.0.2

KDE 4.1.2 et 3.5.10 

La dernière version fournie par défaut avec Mandriva est KDE 4.1 et apporte un très grand lot de changements.  Parmi les principales nouveautés, voici les suivantes : 

 Un nouveau noyau pour le bureau : Plasma. Chaque bureau est une entité, chaque icône, chaque dossier, chaque élément du bureau est une sorte de widget appelé Plasmoïde.
 Nouvelles possibilités multimédia : Phonon, un nouveau logiciel intégré à KDE 4 qui ajoute de nouvelles possibilités multimédias. 
 Le bureau KDE intègre nativement des effets visuels à paramétrer.
 De nouvelles applications, dont le nouveau navigateur de fichiers Dolphin qui remplace Konqueror, le lecteur de documents Okular, et le lecteur multimédia Dragon Player.
 La technologie sémantique du projet Nepomuk permet d'éditer, commenter et noter n'importe quel fichier depuis n'importe quelle applications de KDE 4. 

KDE 3.5.10 est toujours présent dans les dépôts contrib de Mandriva et peut être installé depuis le gestionnaire de logiciels. Lors d'une mise à jour depuis  Mandriva 2008 Spring vers Mandriva 2009 via l'application de mise à jour, le bureau KDE 3.5 est conservé.

Gnome 2.24 

La version 2.24 du bureau Gnome est elle aussi une évolution importante, apportant son lot de changements. Elle comprend les nouveautés suivantes : 

 Nouveau client de messagerie instantanée Empathy.
 Support des onglets dans l'explorateur de fichiers Nautilus.
 Un applet de gestion de l'heure.
 Support des entrées TV et digitales dans le lecteur multimédia Totem.
 Support de la configuration de plusieurs moniteurs dans le Centre de Contrôle de Gnome

La dernière version de Gnome apporte une nouvelle fonctionnalité si l'on choisit d'ouvrir les dossiers dans une seule fenêtre. Il est possible de naviguer en utilisant des onglets dans Nautilus, comme cela se fait avec Mozilla Firefox ou Mac OS X.

Nouveau bureau LXDE 

Mandriva 2009 permet d'installer un nouvel environnement bureautique : LXDE. Il s'agit d'un environnement léger mais moderne, ayant le but de fournir un bureau léger pour les ordinateurs dotés d'une configuration matérielle peu puissante. Il a été intégré dans le but de satisfaire les attentes d'utilisateurs de netbooks et mini-pc. Il inclut notamment une barre des tâches et un menu de lancement traditionnel, une application de configuration très complète et est doté de l'explorateur de fichiers léger PCMan File Manager, de logiciels connus et d'autres nécessaire à la vie de tous les jours. LXDE peut être installé via le Gestionnaire de logiciels.

Mozilla Firefox 3 

Le navigateur par défaut de Mandriva 2009 est Mozilla Firefox 3.0.3 et les applications sont généralement configurées pour qu’elles lancent ce navigateur par défaut. 

La liste des nouvelles fonctionnalités principales se trouve sur le site officiel.

OpenOffice.org 3 

Mandriva 2009 intègre la toute dernière version de la suite bureautique libre OpenOffice.org 3, comprenant de nombreuses nouveautés et améliorations. Voir la liste des nouveautés. 

La version intégrée dans Mandriva 2009 est une version Release Candidate assez tardive, mais n'est pas la version finale qui a été sortie trop tardivement par rapport à celle de la version 2009. La version finale sera proposée sous la forme d'une mise à jour post-installation. Par ailleurs, la version d'avant-sortie fournie contient quelques améliorations et contributions de Mandriva en lien avec le projet Go-OO.

Nouveautés phares

Refonte de l'assistant d'installation 

Mandriva 2009 a vu son assistant d'installation profondément rénové. Un des changements les plus importants est sa présentation graphique : dans les éditions Free et Powerpack, l'assistant en plein écran arbore un design plus moderne, plus clair et plus agréable. Certaines étapes de l'assistant d'installation ont été modifiées afin de la rendre plus claire et intuitive.

Nouveau Centre de Contrôle et améliorations 

Le Centre de Contrôle de Mandriva a été totalement revu et affiche désormais une apparence plus agréable et plus claire que les précédentes versions. Une nouvelle apparence a été conçue pour s'accorder à KDE 4. Elle s'accompagne également d'améliorations techniques. Le nouveau Centre de Contrôle est quant à lui, plus réactif. 

Le logiciel de gestion des paquets de Mandriva (RPMDrake) a été amélioré et le chargement et l'installation des logiciels sont plus rapides plus rapidement. Un nouveau logiciel de téléchargement des paquets voit aussi le jour : Aria2. Il a pour vocation d'être plus robuste et permet de reprendre le téléchargement après une interruption du serveur ou une coupure de connexion internet. La configuration des médias (les sources qui permettent d'installer des programmes et de les mettre à jour) a été rendue automatique, grâce à un nouveau système de géolocalisation. System-config-printer, l'outil de gestion d'imprimantes de Fedora remplace désormais Printerdrake. Il permet en outre, une prise en charge des imprimantes plus efficace. À l'inverse de Printerdrake, system-config-printer est activement maintenu par ses développeurs. Enfin, l'outil de prise d'instantanés (Draksnapshot) a été clarifié.

Nouveau menu Lancelot 

Lancelot est un menu de lancement nouvelle génération. Il se veut être simple d'utilisation, intuitif et très complet, bien qu’encore jeune. Ce nouveau menu de lancement n'est pas activé par défaut dans Mandriva, le menu classique étant laissé par défaut. Il peut cependant être ajouté sur le bureau comme dans le tableau de bord depuis la liste des plasmoïdes.

Démarrage rapide 

Un très grand nettoyage a été opéré dans le démarrage du système. De nombreux problèmes ont été éliminés et des améliorations ont été apportées. En conséquence, le temps de démarrage se trouvera très sensiblement inférieur aux temps des précédentes versions de Mandriva. Dans la version finale, le temps de démarrage réel (temps de chargement jusqu'au chargement complet du bureau, lorsque l'utilisateur peut enfin effectuer ses tâches) sera encore amélioré avec l'ouverture automatique de la session, alors que l'environnement bureautique est déjà pré-chargé en arrière-plan lorsque apparaît l'écran de connexion. 

Il existe un article complet (en anglais) sur les modifications et le travail effectué pour améliorer le processus de démarrage de Mandriva.

Support amélioré des ultra-portables 

Le support des ultra-portables a été considérablement amélioré au sein du noyau Linux, surtout pour les modèles les plus récents. Le pilote sans-fil rt2860 pour le chipset wifi, très utilisé dans les modèles de l'Asus EeePC est maintenant inclus dans toutes les éditions de Mandriva, ce qui a pour effet de garantir le support total de ces ordinateurs.

Modifications noyau 

Le "kernel-laptop" n'est plus disponible dans la version 2009 car les différences entre ce dernier et le "kernel-desktop" habituel sont devenues trop infimes. Quant au noyau générique "kernel-desktop586", installé par défaut avec l'édition One, il pourra désormais gérer plus de  de mémoire vive.

Meilleure gestion des paquetages 

Le processus d'installation telle qu'elle est conçue dans les éditions Free et Powerpack sera en très grande partie refondu tant dans le code que dans l'apparence graphique. Le programme d'installation sera ainsi plus beau, plus simple à utiliser, et plus performant dans les opérations d'installations et de mises à jour. 

Les performances du système RPM de Mandriva seront améliorées via des ajustements au niveau de certains paramètres. Les chargements depuis la base de données devraient être plus rapides. 

La dernière version de Mandriva permet également de gérer les paquetages orphelins. urpmi à la capacité de détecter, de notifier l'utilisateur et de supprimer automatiquement les paquetages orphelins du système via la commande "urpme --auto-orphan" dans une console.

Limitation dans le temps dans le Contrôle Parental 

Le logiciel de Contrôle parental développé par Mandriva (drakguard) permet désormais de limiter ou autoriser l'accès à certains sites précis pendant une durée limitée et spécifiée par l'administrateur. Il s'agit d'une fonctionnalité qui fut très demandée par les utilisateurs et désormais intégrée.

Changements de pilote wifi 

Jusqu'à présent, Mandriva utilisait le pilote madwifi, qui dépendait d'un HAL (firmware) propriétaire. Désormais, Mandriva utilisera ath5k, totalement libre y compris son composant HAL. Le wifi est donc désormais supporté sur l'édition Free (qui ne contient que des logiciels et composants libres).

Nettoyage des composants inutiles post-installation 

Désormais, l'édition One comporte une étape post-installation qui supprimera toutes les langues, tous les pilotes et tous les autres composants inutiles une fois le système installé, ce qui permet de récupérer un espace d'environ 1GO sur le disque dur (pour les configurations les plus communes).

Accueil du public et critiques 
Mandriva 2009 a reçu un accueil froid de la part des utilisateurs, surtout ceux du bureau KDE 4, qu'ils soient des habitués de Mandriva ou des nouveaux utilisateurs. Cet accueil peut être imputé au fait que Mandriva aurait inclus trop de composants instables dans sa distribution, causant de nombreux problèmes. Il a été déconseillé lors de la sortie du système d'exploitation de l'installer ou d'effectuer une mise à jour.

Une des principales critiques qui a été faite de ce système a été son très grand manque de stabilité. Mandriva a choisi à son tour d'intégrer l'environnement KDE 4.1, encore jeune et peu éprouvé à ce moment-là. La grande instabilité du module Plasma de KDE causait de nombreux plantages et dysfonctionnements pour l'ensemble des utilisateurs. KDE 4 a également été vivement critiqué pour ne pas fournir autant de logiciels et de fonctionnalités que KDE 3.5.9, inclus dans la précédente version de Mandriva, et de souffrir de sérieux problèmes ergonomiques. La nouvelle conception du bureau a été particulièrement mise en avant ainsi que le manque de flexibilité de l'environnement. 

Du fait de son manque de stabilité et à cause d'un trop grand nombre de composants instables et malgré des mises à jour parfois peu efficaces, Mandriva 2009 a aussi souffert d'une soudaine hausse d'incompatibilité et de régressions matérielles à sa sortie. Ainsi, l'ordinateur ne pouvait plus démarrer Mandriva lorsqu'il s'agissait de la version 2009, alors qu'il fonctionnait bien avec des versions antérieures. Dans d'autres cas, certains composants n'étaient plus reconnus, alimentant l'incompréhension des utilisateurs et le doute chez les développeurs.

Une autre vive critique fut l'activation de la nouvelle fonction de mise à jour de la distribution, permettant de passer à la version supérieure. Pour la majorité des utilisateurs, la mise à jour n'a pas fonctionné normalement, rendant l'ordinateur inutilisable. La faute à l'applet de mise à jour (mdkonline) qui n'a pas été suffisamment testé, à des problèmes de serveurs, et à de sérieuses faiblesses du nouveau gestionnaire de téléchargement Aria2, qui rencontrait trop facilement des erreurs, s'arrêtait, ou ne pouvait pas reprendre le téléchargement. Alors que la mise à jour était annoncée comme terminée, les utilisateurs découvrent alors les dégâts occasionnés par cette mise à jour. La fonction a été désactivée, puis quelque temps plus tard, réactivée et fonctionnelle. 

D'autres critiques ont fustigé de part et d'autre de la communauté. Selon certains membres, la sortie de la distribution aurait dû être retardée afin de réduire le nombre de composants instables et améliorer la fiabilité de la distribution. Un manque de communication de la part de Mandriva a également été soulevé par la communauté, essentiellement s'agissant de l'appel aux tests des préversions. 

Ces critiques concernent surtout le bureau KDE 4 car les utilisateurs du bureau Gnome ont relevé moins de problèmes. 

Tout le monde ne fut donc pas déçu de cette dernière version. Ainsi, pour certains utilisateurs, cette version a été une véritable avancée du point de vue des nouveautés. Il s'agit généralement d'utilisateurs n'ayant pas relevé d'anomalie grave ou de critique particulière comme celles qui caractérisent désormais cette version. L'arrivée de KDE 4 a également été très bien accueillie une fois les anomalies corrigées. Il n'en reste pas moins que l'arrivée de la prochaine version est très attendue par un très grand nombre de personnes, en espérant que les erreurs produites lors de cette version ne soient plus reproduites. Aujourd'hui, la plupart des problèmes critiques et importants ont été corrigés.

Notes et références

Liens

Internes 
Mandriva
Mandriva Linux

Externes 
Site officiel de Mandriva Linux
Site communautaire de Mandriva Linux, particulièrement adapté aux débutants et aux curieux

Erratas (liste des anomalies connues et leurs solutions) pour Mandriva 2009
Forums officiels de Mandriva Linux

Mandriva